Деметриус Пиндер () — багамский легкоатлет, который специализируется на дистанции 400 метров. Олимпийский чемпион 2012 года в эстафете 4×400 метров. Также на Олимпиаде выступал на дистанции 400 метров, на которой в финале занял 7-е место. Серебряный призёр чемпионата мира в помещении 2012 года в беге на 400 метров с результатом 45,34. Выступал на чемпионате мира 2011 года, где на дистанции 400 метров дошёл до полуфинала, а в эстафете 4×400 метров не вышел в финал.

В настоящее время живёт во Фрипорте.

Личные рекорды 
 200 метров — 20,23
 400 метров — 44,77

Примечания

Ссылки 
 

Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Олимпийские чемпионы от Багамских Островов
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года